Верёвкин-Рахальский — составная фамилия; имеет женскую форму Верёвкина-Рахальская.

 Известные носители 
 Верёвкин-Рахальский, Владимир Николаевич (1925—2005) — советский генерал-полковник.
 Верёвкин-Рахальский, Николай Андреевич (1893—1984) — советский генерал-лейтенант.
 Верёвкин-Рахальский, Сергей Владимирович (род. 1948) — российский генерал-лейтенант, деятель спецслужб России.